Sezon Serie A1 był rozegrany na przełomie 2014 i 2015 roku. Był to 81. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Włoch w hokeju na lodzie. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Ritten Sport, która w finale pokonała HC Val Pusteria 4:2.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się w 20 września 2014, a zakończył się 4 marca 2015 roku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn. Sześć najlepszych drużyn po rozegraniu czterech rund spotkań awansowało do grupy mistrzowskiej, w której rywalizowały o miejsca w fazie play-off. Pozostałe walczyły w grupie słabszej. Pięć najlepszych klubów z grupy słabszej oraz najsłabszy z grupy mistrzowskiej wystąpiły w barażach o play-off. Od tego sezonu liga była ligą kontraktową, w związku z czym nie było spadku do niższej klasy rozgrywkowej.

Pierwsza faza 

Legenda:       = drużyny zapewniające sobie awans do grupy mistrzowskiej,       = drużyny walczące w grupie słabszej

Druga faza 
Grupa mistrzowska

Legenda:       = drużyny rozstawione w playoff,       = drużyna grająca w barażu o playoff

Grupa playoff

Legenda:       = drużyny grające w barażu o playoff

Baraż o play-off 
W barażu o play-off brały udział zespoły z miejsc 6-11. Kluby grały ze sobą do dwóch zwycięstw. Drużyny grały według klucza: 6-11, 7-10, 8-9.

HC Gherdëina-Gardena (6) – HC Fassa (11) 2:0 (4:1, 5:2)
Vipiteno Broncos (7) – HC Neumarkt-Egna (10) 2:0 (2:1 pd., 5:2)
HC Eppan-Appiano (8) – SG Cortina (9) 2:0 (4:3, 4:2)

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Serie A1 w sezonie 2014/2015 składa się z trzech rund. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce (1-4), miała przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym Asiago Hockey (zwycięzca drugiej rundy sezonu zasadniczego) mógł być gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw wg schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie we Włoszech
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 we Włoszech
2015 we Włoszech